Guillaume Gillet ist der Name folgender Personen:

* Guillaume Gillet (Architekt) (1912–1987), französischer Architekt
 Guillaume Gillet (Fußballspieler) (* 1984), belgischer Fußballspieler